Церковный регион Абруццо-Молизе является одним из шестнадцати , на которые разделена территория Католической церкви в Италии. Его территория примерно соответствует территории двух административных районов Итальянской Республики — Абруццо и Молизе; в пограничных районах есть небольшие изменения, обусловленные конфигурацией отдельных епархий, относящихся к отдалённой эпохе. Папская семинария региона Абруцце-Молизе им. Св. Пия X в Кьети также относится к этому региону.

Церковный регион сегодня 
 Площадь: 15 472 км²
 Население: 1 544 232
 Приходы: 1074
 Количество : 942
 Количество : 418
 Количество постоянных диаконов: 81

Подразделение 
Этот церковный регион поделен на одиннадцать диоцезов, поделённых следующим образом:
 Архидиоцез Л'Акуилы, метрополия, подчиняющая себе:
 Диоцез Авеццано
 Диоцез Сульмона-Валва
 Архидиоцез Пэскара-Пэннэ, метрополия, подчиняющая себе:
 Диоцез Терамо-Атри
 Архидиоцез Кьети-Васто, метрополия, подчиняющая себе:
 Архидиоцез Ланчиано-Ортона
 Архидиоцез Кампобассо-Боиано, метрополия, подчиняющая себе:
 Диоцез Исерния-Венафро
 Диоцез Термоли-Ларино
 Диоцез Тривенто

Несуществующие епархии церковных регионов Абруццо и Молизе 
  Диоцез Амитерно
  Диоцез Авейя
  Диоцез Кампли
  Диоцез Читтадукалэ
  Диоцез Гуардиалфиэра
  Диоцез Офена
  Диоцез Сэпино

Руководство

Конференция католических епископов Италии в регионе Абруццо-Молизе 
 Председатель: Бруно Форте, архиепископ из Кьети-Васто
 Вице-президент: Джанфранко Де Лука, епископ из Термоли-Ларино
 Секретарь: Камилло Пищи, епископ в Изерния-Венафро

Председатели 
 2004—4 января 2011 — Карло Гидэлли, архиепископ города Ланчано-Ортона
 4 января 2011—18 января 2016 — Томмасо Валэнтинэтти, архиепископ из Пескара-Пенне
 18 января 2016— — Бруно Форте, архиепископ Кьети-Васто

См. также 
 Католицизм в Италии
 
 Папская семинария региона Абруццо-Молизе

Ссылки 
  Указ Eo quod духовного, AAS 68 (1976), pp.  678-680
 Регион церковной Абруццо-Молизе на BeWeb - церковного Имущества в интернете

Католицизм в Италии